Pencreac'h est un anthropotoponyme qui dérive de penn qui signifie tête ou chef et de krecʼh (en breton moderne) qui signifie hauteur, éminence, promontoire ou tertre en breton.

 Gaël Pencreach ( - ), athlète français
 Georges Pencreac'h (1941 - ), architecte français
 Stéphane Pencréac'h ( - ), peintre français

Notes et références 

Patronyme breton